Cartago může znamenat:

 Cartago (Kolumbie)
 Cartago (Kostarika)
 Cartago (provincie)
 Cartago (Kalifornie) (USA)

 Kartágo, starověké město v severní Africe